Zelo (italienisch veraltet für „Feld“, vgl. lat. Agellum) ist Namensteil mehrerer italienischer Orte und Gemeinden:
 Zelo Buon Persico (Provinz Lodi), eine Gemeinde in der Provinz Lodi
 Zelo Surrigone (Provinz Mailand), Ortsteil der Gemeinde Vermezzo con Zelo in der Provinz Mailand
 Vermezzo con Zelo, Gemeinde in der Provinz Mailand

Siehe auch:
 Selo